Макси́м Алекса́ндрович Пряду́н (; ) — украинский футболист, нападающий клуба «Металлист» (Харьков)

Биография 
В чемпионате ДЮФЛ Украины выступал за кировоградский «Олимпик» (16 игр, 2 гола) и мариупольский «Ильичёвец» (42 игры, 14 голов). В 2014 году подписал с «Ильичёвцем» профессиональный контракт, однако выступал только за юношескую (9 игр, 1 гол) и молодёжную (19 игр, 1 гол) команды клуба. Несмотря на то, что зимой 2015 года Прядун отправился на предсезонные сборы с основной командой мариупольцев, где стал лучшим бомбардиром команды, в Премьер-Лиге на поле он так ни разу и не появился. Спустя год перешёл в полтавскую «Ворсклу», где также не провёл ни одной игры за основной состав.

Начиная с зимы 2017 года — игрок кропивницкой «Звезды». Дебютировал за основную команду клуба 20 мая 2017 года, на 86-й минуте домашнего матча против «Волыни» заменив Адеринсолу Эсеолу. Спустя 1 тур, вышел в основе и отличился голом, забитым в ворота львовских «Карпат». В следующем сезоне стал основным игроком команды. В августе 2017 года был признан лучшим игроком 7-го тура украинской Премьер-лиги (в котором отличился голом в ворота каменской «Стали»), а позднее стал лучшим игроком УПЛ в августе

В сентябре 2017 года был вызван Александром Головко в молодёжную сборную Украины.
В конце весны 2019 года был на просмотре в испанском «Эркулесе», но трансфер так и не состоялся.

В октябре 2020 года был представлен в качестве игрока МФК «Николаев». В составе «корабелов» в первой лиге дебютировал 11 октября 2020 года в игре против «Горняка-Спорт».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Звезды»
 Профиль на официальном сайте «Олимпика»

Футболисты Украины
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Металлист 1925»
Игроки ФК «Локомотив» Ереван
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Николаев-2»
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Металлист» (2019)